Бутун:
 Бутун — река в Алтайском крае, приток Барнаулки.
 Бутун — река в Удмуртии, приток Лемы.